Langenbrand ist der Name:

eines Ortsteils von Schömberg im Landkreis Calw, siehe Langenbrand (Schömberg)
eines Ortsteils von Forbach im Landkreis Rastatt, siehe Langenbrand (Forbach)